Lista stadionów piłkarskich na Ukrainie składa się z obiektów drużyn znajdujących się w Premier-lidze (I poziomie ligowym Ukrainy) oraz I lidze (II poziomie ligowym Ukrainy). Na najwyższym poziomie rozgrywkowym znajduje się 16 drużyn, a na drugim poziomie 18 drużyn, których stadiony zostały przedstawione w poniższej tabeli według kryterium pojemności, od największej do najmniejszej. Tabela uwzględnia również miejsce położenia stadionu (miasto oraz obwód), klub do którego obiekt należy oraz rok jego otwarcia lub renowacji.

Do listy dodano również stadiony o pojemności powyżej 7 tys. widzów, które są areną domową drużyn z niższych lig lub obecnie w ogóle nie rozgrywano mecze piłkarskie.

Na czterech stadionach z listy: Stadion Olimpijski w Kijowie, Donbas Arena w Doniecku, Stadion Metalist w Charkowie oraz Arena Lwów zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012, które wspólnie z Ukrainą organizowała Polska. Na Stadionie Olimpijskim w Kijowie został rozegrany finał tych mistrzostw.

Legenda:
 – stadiony IV kategorii UEFA
 – stadiony w budowie lub przebudowie
 – stadiony zamknięte lub zburzone

Poniżej przedstawiona lista stadionów na których kiedykolwiek rozgrywane były mecze na najwyższym szczeblu Mistrzostw Ukrainy:
 Arena Lwów
 Awanhard w Dokuczajewsku
 Awanhard w Łucku
 Awanhard w Ługańsku
 Awanhard w Makiejewce
 Awanhard w Równem
 Awanhard w Użhorodzie
 Azowstal w Mariupolu
 Bukowyna w Czerniowcach
 Centralny w Czerkasach
 Centralny w Mikołajowie
 Centralny w Winnicy
 Chіmіk w Armiańsku
 CSKA w Kijowie
 Czornomoreć w Odessie (do 2003 Centralny Stadion „Czarnomorskiej Żeglugi Morskiej” - CzMP)
 Dnipro Arena w Dnieprze
 Donbas Arena w Doniecku
 Dynamo im. Walerego Łobanowskiego w Kijowie
 Dynamo w Charkowie
 Nauka w Iwano-Frankiwsku
 Illicziweć w Mariupolu
 Juwiłejny w Sumach
 Kniaża Arena w Dobromilu (od 2010 Łafort Arena)
 Kołos w Boryspolu
 Łokomotyw w Połtawie
 Łokomotyw w Symferopolu
 Maszynobudіwnyk w Drużkiwce
 Metalist w Charkowie
 Metałurh w Doniecku
 Metałurh w Krzywym Rogu
 Meteor w Dniepropetrowsku
 Miejski w Tarnopolu
 Naftowyk w Ochtyrce
 Nika w Oleksandrii
 NTB Dynamo w Koncza-Zaspie
 NTK im. Bannikowa w Kijowie
 Obołoń Arena (do 2009 Stadion Obołoń)
 Olimpijski w Doniecku
 NSK Olimpijski w Kijowie
 PHZK w Krzywym Rogu
 Politechnik w Krzemieńczuku (do 1999 Dnipro)
 Ruch w Iwano-Frankiwsku
 Hirnyk w Komsomolśkim
 SKA w Odessie
 SKA we Lwowie
 SKS Arena (do 2011 SK Sewastopol)
 Sławutycz Arena (do 2006 Metałurh w Zaporożu)
 Spartak w Kirowohradzie (od 200? ARZ)
 Spartak w Odessie
 Stal w Ałczewsku
 Stałekanatnyk w Charcyźku
 Szachtar w Doniecku
 Łokomotyw w Szepetówce
 Torpedo w Zaporożu (od 200? ZAZ)
 Ukraina we Lwowie
 Worskła im. Butowskoho w Połtawie
 Zirka w Kirowohradzie

Przypisy

Bibliografia 
  

Stadiony piłkarskie na Ukrainie
Ukraina